Science Hill School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Science Hill School (Kentucky), ID-Nr. 75000831
 Science Hill School (Ohio), ID-Nr. 94000776